La bataille de Wolf 359 est un combat stellaire de l'univers de fiction Star Trek. Elle est abordée dans deux épisodes : Le Meilleur des deux mondes, seconde partie (Star Trek : La Nouvelle Génération) et L’Émissaire (Emissary) (Star Trek : Deep Space Nine).

Historique
En 2367, l'Amiral Hanson réunit une flotte d'interception de quarante vaisseaux de la Fédération afin d'intercepter un Cube Borg qui fait route vers la Terre. À bord du vaisseau Borg se trouve le capitaine Jean-Luc Picard qui a été fait prisonnier, et dont les capacités de stratège seront mises à profit par les Borgs sans que Picard puisse s'y opposer. Lors de l'engagement, la Fédération ne peut que constater l'extraordinaire supériorité technologique des Borgs. En effet, sur les quarante vaisseaux engagés un seul parviendra à en réchapper. Lors de ce combat plus de onze mille personnes trouveront la mort.

C'est au cours de cette bataille que Benjamin Sisko perdra son épouse, Jennifer Sisko.
 
Wolf 359 est également le titre d'un épisode de la série originale "Au-delà du réel" ("The Outer Limits")

Chronologie de Star Trek
Wolf 359